Сезон 2009 — 1-й сезон для «Намыса» в Первой лиге, а также 46-й год со дня основания футбольного клуба. Впервые участвовала во втором дивизионе страны. С первой попытки не удалость вернуться в Премьер-лигу, заняв третье место. Команде не хватило одного очка до стыковых матчей.  В кубке страны вылетело сразу после поражения от кокшетауской команды Окжетпес.

Заявка на сезон

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Тренерский штаб

Первая лига 2009

Турнирная таблица

Статистика выступлений в Первой лиге

Кубок Казахстана 2009 

В этом году Намыс не смог пройти дальше 1/16 финала.

Статистика

Индивидуальные показатели 

|}

Общая статистика

Ссылки 
 История. 2009
 ПЕРВАЯ ЛИГА – 2009 на сайте "Казахстанский футбол" 

2009
Намыс